Лафар — французская фамилия и топоним.

Топоним 
 Лафар — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Лафар — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Луара.
 Лафар — коммуна во Франции, в департаменте Воклюз.

Носители фамилии 
 Лафар, Георгий Георгиевич (1894—1919) — советский разведчик, чекист.

Другое 
 Лафар (дворянский род)

См. также 
 Лафарг